Kakoko ist der Familienname folgender Personen:

 Etepe Kakoko (* 1950), kongolesischer (Dem. Rep. Kongo) Fußballspieler
 Yannick Kakoko (* 1990), deutscher Fußballspieler